Эми́лия Йордано́ва (; ) — болгарская биатлонистка.

Карьера 

В состав сборной Болгарии впервые попала в сезоне 2007/2008. Но закрепиться в составе своей национальной команды ей удалось в 2011 году после успешной Универсиады в Эрзуруме, где она завоевала две бронзовые медали в спринте и смешанной эстафете.

Через год Йорданова сумела впервые набрать свои первые кубковые очки. На этапе кубка мира в Хольменколлене в сезоне 2011/2012 она заняла 38-е место в пасьюте и заработала 3 балла.

Через сезон на этапе кубка Мира в том же Хольменколлене Йорданова впервые попала в 20 сильнейших биатлонисток в преследовании, финишировав 19-й. Это высокое достижение является лучшим для женской сборной Болгарии за последние несколько сезонов.

На первенствах мира спортсменка пока не может похвастаться результатами. Лучшее её достижение: 46-е место, показанное в 2011 и 2012 годах.

В 2015 году с партнерами по команде стала вице-чемпионкой мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.

Вместе с другим биатлонистом Владимиром Илиевым Йорданова представляет в сборной спортивный клуб «Аякс» Троян.

Лучшего результата в сезоне 2018/2019 достигла в смешанной эстафете на Чемпионате Европы в Раубичах.

Кубки мира 
 2011—2012 — 97-е место (3 очка)
 2012—2013 — 64-е место (47 очков)
2014—2015 — 74-е место
2015—2016 — 96-е место
2016—2017 — 91-е место
2018—2019 — 93-е место

Биатлонисты Болгарии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года